Nemanja Ilić (rukometaš)
 Nemanja Ilić (fudbaler)